Василий Белецкий:
 Белецкий, Василий Георгиевич (1902—1973) — эпидемиолог.
 Белецкий, Василий Дмитриевич (1919—1997) — археолог, почётный гражданин Пскова, участник, а затем руководитель Псковской экспедиции Эрмитажа, изучавшей Довмонтов город.